

Sigle 
 Ulster Teachers' Union – sindacato dell'Ulster
 United Transportation Union – sindacato nordamericano
 University of TUrku - UTU – università finlandese di Turku

Alianti 
Utu (KK-1e) – aliante finlandese in fibra di vetro

Cinema 
 Utu – film neozelandese del 1983 diretto da Geoff Murphy

Codici 
 UTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ustupo (Panama)
 utucodice ISO 639-3 della lingua utu

Elementi chimici 
UTU (Untriunio o Untriunium) – nome temporaneo di un elemento superattinide 131UTU

Filosofia 
 Utu (concetto Maori) – di reciprocità o di equilibrio

Geografia 
Utu – villaggio in Käina Parish, contea Hiiu, Estonia

Letteratura 
Utu – romanzo di Caryl Férey del 2004

Mitologia 
 Utu (o Šamaš) – divinità della mitologia mesopotamica